Jan Steber (né le  à Ostrava, en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues majeures européens depuis la saison 2006-2007. Il évolue avec les HC Oceláři Třinec dans la Extraliga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || HC Trinec U18 || République tchèque U18 ||46 ||16 ||11 ||27 ||12 ||8 ||0 ||1 ||1 ||27
|-
|2001-2002 || HC Trinec U18 || République Tchèque U18 ||36 ||16 ||11 ||27 ||12 ||6 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|2001-2002 || HC Trinec U20 || République Tchêque U20 ||12 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || HC Trinec U20 || République Tchèque U20 ||31 ||10 ||8 ||18 ||29 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2003-2004 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||69 ||16 ||15 ||31 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||63 ||17 ||17 ||34 ||58 ||13 ||3 ||5 ||8 ||8 
|-
|2005-2006 || Ice Pilots de Pensacola || ECHL ||49 ||11 ||8 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="3"|2006-2007 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||31 ||2 ||1 ||3 ||12 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|| HK Jestřábi Prostějov || 1. liga ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| HC Havířov || 1. liga ||17 ||4 ||1 ||5 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan="2"|2007-2008 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||44 ||0 ||3 ||3 ||36 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|| HK Jestřábi Prostějov || 1. liga ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-          
| rowspan="2"|2008-2009 || HC Oceláři Třinec || Extraliga ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|| HC Havířov || 1. liga ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Hokej Šumperk 2003 || 1. liga ||7 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Stoczniowiec Gdańsk || PHL ||31 ||13 ||17 ||30 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Stoczniowiec Gdańsk ||PHL ||34 ||22 ||15 ||37 ||28 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2013-2014 || GKS Tychy || PHL ||33 ||10 ||21 ||31 ||14 ||15 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
|2014-2015 || GKS Jastrzębie || PHL || 41 || 14 || 11 || 25 || 16 || 14 || 6 || 5 || 11 || 8
|-
|rowspan="2"|2015-2016 || Stoczniowiec Gdańsk || Polish1.Liga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| Dragons Gdansk  || Polish2.Liga || 
|-
|2016-2017 || MH Automatyka Gdańsk || PHL || 27 || 9 || 23 || 32 || 47 ||6 || 2 || 3 || 5 || 4 	
|-
|2017-2018 || MH Automatyka Gdańsk || PHL || 31 || 10 || 24 || 34 || 32 || 7 || 1 || 4 || 5 || 14 
|-
|2018-2019 || MH Automatyka Gdańsk || PHL || 42 || 10 || 21 || 31 || 16 || 9 || 0 || 8 || 8 || 6 
|-
|2019-2020 || Lotos PKH Gdańsk || PHL || 43 || 6 || 30 || 36 || 28 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1985
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Ice Pilots de Pensacola
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Oceláři Třinec